Илья́ Оле́гович Куте́пов () — российский футболист, центральный защитник московского «Торпедо». Участник чемпионата мира 2018 года. Заслуженный мастер спорта России (2018).

Клубная карьера 
Начал заниматься футболом в футбольной школе ставропольского «Динамо» в возрасте 7 лет у тренера Игоря Витальевича Попова. Первоначально играл на позиции полузащитника.

Воспитанник футбольной академии имени Юрия Коноплёва, в 17 лет ездил на стажировку в лондонский «Челси». Начал карьеру за «Академию» Тольятти, выступавшую во втором дивизионе, зоне «Урал-Поволжье».

В ноябре 2011 года попал в сферу интересов петербургского «Зенита», но предложения так и не последовало. 11 июня 2012 года, после просмотра за дубль московского «Спартака» на международном турнире в Германии, где Кутепов провёл все матчи, заключил долгосрочный контракт с клубом.

10 декабря 2012 года дебютировал за основной состав «Спартака», выйдя на замену в компенсированное время в гостевом матче против «Рубина» (1:0).

Спустя почти три года, 1 ноября 2015 года, уже под руководством Дмитрия Аленичева, 22-летний Кутепов был включён в стартовый состав «Спартака» в домашнем матче с «Уралом» (0:1), составив пару центральных защитников с Сердаром Таски. 7 ноября отыграл полный матч против «Терека» в гостях (1:2), а 22 ноября вместе с Сальваторе Боккетти провёл весь матч в центре обороны против «Краснодара» (3:2).

В матче 17 октября 2020 года с «Химками» в конце второго тайма принял капитанскую повязку после замены Романа Зобнина (который был капитаном в матче из-за карантина Георгия Джикии). 12 декабря 2020 года в матче чемпионата России против «Сочи» (0:1) провёл свой 100-й матч за «Спартак».

1 июня 2022 года Кутепов объявил об уходе из «Спартака». Выступал за клуб с 2012 по 2022 год, проведя 114 матчей и забив два мяча, также в его активе 70 матчей и шесть мячей за «Спартак-2».

1 июля 2022 года на правах свободного агента заключил контракт на один сезон с московским «Торпедо» с опцией продления ещё на сезон.

Личная жизнь 
Жена Диана. Сын Илларион, дочь София.

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские сборные России 1992 и 1993 годов рождения. Вызывался в основную сборную в августе 2016 года на товарищеские матчи с Турцией и Ганой, однако на поле так и не вышел. В сборной России дебютировал 9 октября 2016 года в товарищеском матче против сборной Коста-Рики, выйдя в стартовом составе.

Кутепов был включён в состав сборной России на Кубок конфедераций 2017 года, но не сыграл на турнире ни одного матча.

Попал в окончательную заявку сборной на домашний чемпионат мира 2018 года и принял участие во всех трёх матчах сборной на групповом этапе — с Саудовской Аравией, Египтом, Уругваем. По результатам этих матчей сборная России заняла второе место в группе и вышла в плей-офф. В 1/8 сборная России обыграла сборную Испании (1:1, 3:4 по пен.), но в 1/4 проиграла сборной Хорватии (2:2, 3:4 по пен.). В плей-офф Кутепов также сыграл за сборную в обоих матчах.

Статистика выступлений

Клубная

Матчи за сборную 

Итого: 13 матчей / 0 голов; 4 победы, 2 ничьих, 7 поражений.

Достижения

Командные 
 Сборная России (мол.)
 Обладатель Кубка Содружества: 2013
 Итого : 1 трофей

 «Спартак» (Москва)
 Чемпион России: 2016/17
 Победитель молодёжного первенства России: 2012/13
 Серебряный призёр чемпионата России: 2020/21
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2017/18
 Обладатель Кубка России: 2021/22
 Обладатель Суперкубка России: 2017
 Итого : 4 трофея

 «Спартак-2» (Москва)
 Победитель ПФЛ (зона «Запад»): 2014/15
 Итого : 1 трофей

Личные 
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (27 июля 2018 года) — за большой вклад в развитие отечественного футбола и высокие спортивные достижения

Примечания 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Академия»
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Спартак-2» Москва
Игроки ФК «Торпедо» Москва